Phaeogyroporus är ett släkte av svampar. Phaeogyroporus ingår i familjen Boletinellaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Phaeogyroporus

en:Phaeogyroporus